Cimeira ou penacho era um enfeite, confeccionado em penas, plumas, ou semelhantes,  utilizado pelos cavaleiros para ornamentar seus elmos ou capacetes no topo. Muito presentes nos Morriãos.

Referência
 COIMBRA, Álvaro da Veiga, Noções de Numismática. São Paulo: Secção Gráfica da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, 1965.

Idade Média
Armaduras